Metropolitan steht für:

 Metropolitan (Metropolitan Express Train), ein deutscher Geschäftsreisezug
 Metropolitan(bischof), ein geistlicher Rang, siehe Metropolit
 Metropolitan County, eine städtische Verwaltungseinheit im vereinigten Königreich
 Metropolitan – Verdammt, bourgeois, verliebt, US-amerikanischer Spielfilm (1990)
 Metropolitan (Unternehmen), südafrikanischer Versicherungskonzern
 Metropolitan Railway, ehemalige Londoner U-Bahn-Gesellschaft
 Metropolitan Line, U-Bahn-Linie in London
 Metropolitan Motors, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Metropolitan Police Service, Londoner Polizei
 Convair CV-440 Metropolitan, ein Verkehrsflugzeug der 1950er-Jahre 
 Nash Metropolitan, britisches Pkw-Modell
 Metropolitan-Frankreich, siehe France métropolitaine
 Metropolitan (1935), US-amerikanischer Spielfilm

Gebäude:
 Metropolitan Life Tower, Wolkenkratzer in New York City 
 Metropolitan Opera, Operngebäude in New York
 Metropolitan Museum of Art, Kunstmuseum in New York City

Siehe auch:
 Metro
 Metropole